Världsmästerskapen i friidrott 1999 arrangerades 21 augusti - 29 augusti 1999 i Sevilla, Spanien.

Medaljörer, resultat

Herrar

 På 4 x 400 meter vann USA med laget Jerome Davis, Antonio Pettigrew, Angelo Taylor, Michael Johnson ursprungligen guld. Men då det framkommit att Pettigrew varit dopad förlorade laget sitt guld.

Damer

Medaljfördelning

1999 i Spanien
Internationella friidrottstävlingar i Spanien
Friidrottsåret 1999
1999
Sportevenemang i Sevilla